

Cinema 
 Nowhere Land – film del 1990 diretto da Helene Udy

Musica 
 Nowhere Land – album dei Club House del 1996
 Nowhere Land – album degli Slamer del 2006